Васючко́в (Васючко́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Васючков, Максим Владимирович (род. 1977) — российский хоккеист.
 Васючков, Юрий Фёдорович (1936—2020) — советский и российский учёный-горняк.